Příjmení Šídlo nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jindřich Šídlo (* 1972) – český novinář a komentátor
 Otakar Šídlo (* 1942) – český fotbalista
 Samuel Šídlo – jeden z pseudonymů spisovatele Františka Aloise Hory (1838–1916)

Podobná příjmení
 Jozef Šidlo (1931–2011) – slovenský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení